Виктор Бек (Беч, 26. август 1888 — Загреб, 20. октобар 1974) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Хоја! Леро! || /
|-
| 1952. || Цигули Мигули || Пепек
|-
| 1953. || Сињи галеб || /
|-
| 1953. || Камени хоризонти || Банетов отац
|-
| 1954. || Концерт  || Леополд
|-
| 1955. || Дјевојка и храст || Марко
|-
| 1955. || Дјевојка и храст Кратки филм ||
|-
| 1956. || Опсада  || Мајстор
|-
| 1957. || Свога тела господар || Деда
|-
| 1957. || Наши се путови разилазе || Доктор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Срећа долази у 9 || Ноћни чувар
|-
| 1963. || Патент 102 (ТВ) || /
|-
| 1963. || Сумрак  (ТВ) || /
|-
| 1963. || Опасни пут || Ђед
|-
| 1963. || Људи и нељуди (ТВ) || /
|-
| 1964. || На тараци (ТВ) || /
|-
| 1967. || Бреза  || Старац у крчми
|-
| 1967. || Сјећање  (ТВ) || /
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца (ТВ) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Мириси, злато и тамјан || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1888.
Умрли 1974.
Хрватски глумци
Југословенски глумци